«Инстинкт обречённых» — пятый студийный альбом российской группы «Amatory», выпущенный 26 октября 2010 года. В записи альбома принимал участие продюсер Tue Madsen (The Haunted, Ektomorf, Suicide Silence, Mnemic, Dark Tranquillity и т. д.).

История создания альбома 
Работу над новым альбомом группа начала осенью 2009 года: «…На данный момент у нас в работе находится порядка 6-7 новых песен, а также куча ещё несыгранного материала… Сейчас мы готовим специальный туровый сингл, который как минимум всех удивит и задаст новый этап и планку в творчестве [AMATORY]!». 27 октября был опубликован интернет-сингл «Багровый Рассвет», а 3 декабря состоялась презентация видеоклипа на этот сингл. На концертах Sick & Loud Tour’a помимо «Багрового Рассвета» исполнялась ещё одна новая песня — «Империя Зла». После завершения Sick & Loud Tour’a работа над новым альбомом продолжилась, а в июле 2010 года группа приступила к непосредственной записи альбома, но без Игоря [IGOR] Капранова, который покинул группу. Сессионным вокалистом стал Вячеслав Соколов (Such A Beautiful Day, The Wheels Of Sorrow), который выступил с группой на трёх концертах в августе 2010 года. Поклонники коллектива долго рассуждали о том, кто придёт на место свободного вокалиста, но группа тщательно скрывала информацию. 6 октября увидел свет новый сингл «Сквозь Закрытые Веки», а также был представлен новый вокалист. Им стал Вячеслав [SLAVA] Соколов. 20 октября были опубликованы дата и название нового альбома. Он получил название «Инстинкт Обречённых», так же стало известно что он будет издан в виде красочного digipack’а. Помимо этого группа представила аудио и видео трейлеры, где были представлены 30 секундные отрезки песен и их названия. 26 октября альбом поступил в продажу.

Список композиций

Участники записи 
Amatory
 Александр [ALEX] Павлов — гитара, семплы, синтезатор
Денис [DENVER] Животовский — бас-гитара, чистый вокал, гроулинг
 Дмитрий [JAY] Рубановский — гитара
 Даниил [STEWART] Светлов — ударные, программирование битов на треках «Белый Шум», «Горизонты Снов»
 Вячеслав [SLAVA] Соколов — вокал, скриминг
Дополнительные музыканты
 Tony Underbiz — семплы, синтезатор
 Tue Madsen — семплы, синтезатор
 Александр Заранкин (Animal ДжаZ) — клавишные на треке «Я Слышу Голоса Миллионов»
 Heiko Klotz — клавишные на треке «Белый Шум»
 Евгений Потехин (The Korea) — вокал на треках «Стеклянные Люди», «Империя Зла»
 Максим Кравцов — дополнительный вокал
 Андрей Чернышев — дополнительный вокал
Дополнительный персонал
 Tue Madsen — микширование, мастеринг, звукоинженер, продюсирование
 Максим Кравцов — звукоинженер
 Андрей Чернышев — звукоинженер
 Юрий Смирнов — звукоинженер
 Арсений «A-Ra» — художественное оформление, дизайн обложки
 Мария Митрофанова — фотограф
 Александр Павлов — руководитель оформления, управление продуктом
 Даниил Светлов — управление продуктом
 Денис Животовский — управление продуктом
 Алексей Кузовлев — реклама
 Amatory — продюсирование

Награды 
 По итогам 2010 года журнала Dark City, альбом занял 2 место в номинации «Лучший российский альбом», а сам коллектив оказался на 2 месте в номинации «Лучшая российская группа.

Примечания 

Альбомы Amatory
Альбомы лейбла «Никитин»